

Турдаково — село, Ардатовський район, Мордовія
 Турдаково — село, Дубьонський район, Мордовія
 Турдаково — село, Поріцький район, Чувашія